Decca:

 Decca — радионавигационная система
 Decca Records — британская звукозаписывающая фирма